Ильинка () — село,
Новокиевский сельский совет,
Томаковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225487504. Население по переписи 2001 года составляло 926 человек .

Географическое положение 
Село Ильинка находится на правом берегу Каховского водохранилища (Днепр) в месте впадения в него реки Ревун,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Добрая Надия,
ниже по течению на расстоянии в 2,5 км расположен город Марганец,
на противоположном берегу — город Энергодар.
Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 У села обнаружено поселение эпохи бронзы (ІІ тыс. до н.э.).

Экономика 
 Ільинский психоневрологический интернат.

Объекты социальной сферы 
 Фельдшерский пункт.

Примечания